Bečka může být:

 dřevěná nádoba – sud
 bečka (jednotka), stará česká jednotka objemu

 příjmení osob
 Bohdan Bečka (1863–1940) – český politik, ministr financí
 Bohumil Bečka (1853–1908) – český astronom a matematik
 Jiří Bečka (1915–2004) – český orientalista, překladatel a publicista
 Josef Bečka – více osob
 Zdeněk Bečka (* 1970) – český fotbalista

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení